Bogdan Olteanu peut faire référence à :
 Bogdan Olteanu (1971-), homme politique et juriste roumain ;
 Bogdan Olteanu (1981-), volleyeur roumain ;
 Bogdan Theodor Olteanu, réalisateur, producteur et scénariste roumain.